Гутьеррес-Самора () — посёлок в восточной части Мексики, на территории штата Веракрус. Входит в состав муниципалитета Альтотонга.

Географическое положение 
Гутьеррес-Самора расположена на западе центральной части штата, на расстоянии приблизительно 32 километров к северо-западу от города Халапа-Энрикеса, административного центра штата. Абсолютная высота — 2146 метров над уровнем моря.

Население 
Согласно данным, полученным в ходе проведения официальной переписи 2005 года, в посёлке проживало 2183 человека (1067 мужчин и 1116 женщин). Насчитывалось 386 домов. По возрастному диапазону население распределилось следующим образом: 51,5 % — жители младше 18 лет, 43,1 % — между 18 и 59 годами и 5,4 % — в возрасте 60 лет и старше. Уровень грамотности среди жителей старше 15 лет составлял 78,7 %.

По данным переписи 2010 года, численность населения Гутьеррес-Саморы составляла 1809 человек. Динамика численности населения посёлка по годам:

Примечания 

Населённые пункты Веракруса